

Geografia 
Slavkov – comune del distretto di Opava, nella Moravia-Slesia, in Repubblica Ceca
Slavkov – comune del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín, in Repubblica Ceca
Slavkov pod Hostýnem – comune del distretto di Kroměříž, nella regione di Zlín, in Repubblica Ceca
Slavkov u Brna – comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale, in Repubblica Ceca
Horní Slavkov – città della Repubblica Ceca
Veľký Slavkov – comune della Slovacchia
Nižný Slavkov – comune della Slovacchia
Vyšný Slavkov – comune della Slovacchia
Malý Slavkov – comune della Slovacchia

Persone 
Georgi Slavkov – ex calciatore bulgaro

Pagine correlate 
 Sławków